A szerelem aromája (2021), amerikai romantikus film, Nicole G. Leier rendezésében
 A szerelem aromája (2021), kolumbiai teleregény